Чиляев — русская фамилия.

Известные носители:

 Чиляев, Борис Гаврилович (?—1850) — генерал-майор, участник Кавказских походов.
 Чиляев, Егор Гаврилович (1790—1838) — писатель, переводчик, прокурор Верховного Грузинского правительства.
 Чиляев, Сергей Гаврилович (1803—1864) — генерал-майор, Шемахинский военный губернатор, участник Среднеазиатских походов и Кавказских войн.

См. также 
 Чилаев
 Чигляев, Валерий Иванович (род. 1957) — украинский актёр театра и кино, юморист, продюсер, режиссёр и шоумен, Народный артист Украины (2019), Заслуженный артист Украины (1997).